El término Dupont hace referencia a varios artículos:

Lugares
Dupont (Indiana), pueblo.
Dupont (Ohio), villa
Dupont (Pensilvania), borough.
Dupont (Pensilvania), borough estadounidense.
DuPont (Washington), ciudad.
Dupont (Wisconsin), localidad.
Dupont Circle (Metro de Washington), estación subterránea en la línea Roja del Metro de Washington.
Dupont Circle, rotonda en el c­rante noroeste de Washington D.C.*Edificio Alfred I. DuPont, Miami , Florida
Saint-Laurent-du-Pont, población y comuna francesa.

Personas
Aurélie Dupont, bailarina francesa de ballet.
Ewald André Dupont, director de cine alemán.
Hubert Dupont, ciclista.
Jacques-Charles Dupont de l'Eure, presidente provisional de Francia
Jean-Louis Dupont, abogado.
Madeleine Dupont, aviadora chilena. Junto a María Eliana Christen fueron las primeras mujeres aviadoras que cruzan el atlántico en un pequeño monomotor cuando ambas tenían más de 60 años, por lo que recibieron el cariñoso apodo de Abuelas Voladoras.
Margaret Osborne duPont, tenista estadounidense.
Paul Dupont, impresor francés y parlamentario.
Pierre-Antoine Dupont de l'Étang, general francés.
Tiffany Dupont, actriz estadounidense.

Además
DuPont Corporation, multinacional.
Tour DuPont, carrera ciclista internacional.
Dupond et Dupont, nombre original de los detectives Hernández y Fernández en Las aventuras de Tintín.